Muñomer del Peco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muñomer del Peco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Muñomer del Peco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar